Yaghi ist der Name
 eines Chemikers, siehe Omar Yaghi (* 1965)
 des Statthalters von Antiochia, siehe Yaghi-Siyan († 1098)

Siehe auch: Yagi